Dietraching heißen folgende geographische Objekte:

 Dietraching (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dietraching (Gemeinde Moosbach), Ortschaft in der Gemeinde Moosbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Dietraching (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft in der Gemeinde St. Georgen bei Obernberg am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Dietraching (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft in der Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich